Николай Зорин:
 Зорин, Николай Владимирович (1878 — после 1920) — инженер-механик флота, член экипажа «Варяга».
 Зорин, Николай Тимофеевич  (1901—1975) — советский военачальник, генерал-майор.